Takuboku peut désigner :
 en japonais (), un mot et le prénom Takuboku qui signifient pivert ;
 Takuboku Ishikawa (1886-1912), poète japonais qui signait Takuboku ;
 (4672) Takuboku, petit objet de la ceinture d'astéroïdes.

Prénom japonais